

Aziende 
India
 Annapurna Studios – casa di produzione cinematografica
 Annapurna Theatre – teatro di Odia
Israele
 Annapurna Labs – azienda di microelettronica
Nepal
 Annapurna FM – stazione radiofonica nepalese
Stati Uniti d'America
 Annapurna Pictures – casa di produzione e distribuzione cinematografica
 Annapurna Interactive – editore di videogiochi, divisione dell'Annapurna Pictures

Cinema 
 Annapurna – film del 1960 diretto da V. Madhusudhana Rao
 Annapoorna – film del 1964 diretto da Aaroor Pattabhi

Geografia 
Nepal
 Annapurna – gruppo montuoso
 Annapurna I – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Annapurna II – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Annapurna III – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Annapurna IV – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Annapurna Sud – montagna appartenente all'omonimo gruppo montuoso
 Santuario dell'Annapurna – bacino glaciale del  gruppo montuoso dell'Annapurna
 Area di conservazione dell'Annapurna – area protetta
 Annapurna – villaggio della Provincia No. 1

Persone 
 Annapurna – attrice indiana
 Annapurna Devi – musicista indiana

Altro 
 Annapurna – divinità induista
 Annapurna Circuit – trekking attorno al massiccio dell'Annapurna
 Annapurna Corona – struttura geologica della superficie di Venere
 Annapurna. Il primo 8000 – libro di Maurice Herzog del 1951
 Anapurna – cavallo

Pagine correlate 
 Municipalità rurale di Annapurna